Nans ist der Name mehrerer französischer Gemeinden:

Nans (Doubs) im Département Doubs
Les Nans im Département Jura
Nans-les-Pins im Département Var
Nans-sous-Sainte-Anne im Département Doubs

Siehe auch:
 Nant (Begriffsklärung)
 Nan (Begriffsklärung)